La Compagnie des chemins de fer de l'Est : compagnie française de chemin de fer de 1854 à 1938.
 Les Chemins de fer de l'Est belge : une compagnie privée belge de chemin de fer qui devint, par fusion avec d'autres compagnies, le Grand Central Belge.
 Le Chemin de fer de l’Est chinois : une portion du Chemin de fer transsibérien ainsi que le nom de la société qui l'exploita de 1897 à 1917.
 Le Chemin de fer de l'Est de Lyon : chemin de fer secondaire français de chemin de fer de 1881 à 1977.